Hemerocallis flava (L.) L., a Hemerocallis lilioasphodelus L. szinonimája, azaz a sárga sásliliomot jelenti
 Hemerocallis flava Suter, a Hemerocallis fulva var. fulva szinonimája, azaz a lángszínű sásliliom típusváltozatát jelenti